Isola di Favignana – isola della Sicilia, in Italia
 Favignana – comune italiano in provincia di Trapani, comprendente le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo.